Mirambeau ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Mirambeau (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Mirambeau (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne